Quiroga je priimek več znanih oseb:

 Carlos Quintanilla Quiroga, bolivijski politik
 Horacio Quiroga (1878—1937), urugvajski pisatelj
 Jorge Quiroga Ramírez (*1960), bolivijski politik
 Ramón Quiroga (*1950), argentinski nogometaš
 Vasco de Quiroga, španski misijonar